Арес Боргезе — римская статуя времён ранней империи высотой 211 см из собрания Боргезе, в 1807 году приобретённая Наполеоном для Лувра. Характерный шлем и ножной браслет (подарок Афродиты) указывают на то, что изображён бог войны, — большая редкость, поскольку его культ не был распространён в древности. Это копия греческой бронзовой статуи, датируемой V веком до н. э. и одно время приписывавшейся Алкамену.

См. также 
 Арес Людовизи

Литература 
 John Boardman (trad. Florence Lévy-Paoloni), La Sculpture grecque classique «Greek Sculpture: The Classical Sculpture», Paris, Thames & Hudson, coll. «L’Univers de l’art», 1995 (1re édition 1985) (ISBN 2-87811-086-2), p. fig. 223
 Philippe Bruneau, «Le rajeunissement de l’Arès Borghèse», dans Bulletin de correspondance hellénique, no 117-1, 1993, p. 401—405 [texte intégral, lien DOI (pages consultées le 11 décembre 2010)]
 K. J. Hartswick, «The Ares Borghese Reconsidered», dans Revue archéologique, no 2, 1990, p. 227—283
 Claude Rolley, La Sculpture grecque, vol. II : La période classique, Manuels d’art et d’archéologie antiques, Picard, 1999 (ISBN 2-7084-0506-3), p. 148—149

Ссылки 
 
 

Скульптура Древнего Рима
Скульптуры по сюжетам греко-римской мифологии
Скульптуры из собраний Лувра
Скульптуры из мрамора
Скульптуры II века
Скульптуры, изображающие обнажённых мужчин
Копии древнегреческих скульптур